Coot Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coot Hill (New York)	
 Coot Hill (Pennsylvania)